Sirothyriella är ett släkte av svampar. Sirothyriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirothyriella